Adebayo (Adébáyọ̀ en yoruba au Nigeria, ou Adébáyɔ̀ au Bénin), également orthographié Adebayor, est un prénom et un nom de famille. C'est un nom traditionnel yoruba qui signifie « il est venu dans un moment joyeux », ou « le roi/la couronne/la royauté rencontre la joie » ou « la grandeur/la noblesse/la primauté/le pouvoir enjoint avec joie ».

Nom de famille 

 Adedayo Adebayo (1970), joueur de rugby anglais (d'origine nigériane)
 Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ (1988), écrivaine nigériane
 Bam Adebayo (1997), basketteur professionnel américain
  (1988), joueur de ligne défensif du football canadien
  (1941), fonctionnaire du gouvernement nigérian
  (1968), romancier, critique et animateur britannique
  (1960), animateur de radio britannique
 Elijah Adebayo (1998), footballeur anglais
 Emmanuel Adebayor (1984), footballeur togolais
 Femi Adebayo (1972), avocat nigérian, acteur, réalisateur et producteur
  (1958), gouverneur nigérian (1999-2003), ministre du commerce, de l'industrie et de l'investissement du Nigeria
  (1928), gouverneur de l'État occidental du Nigeria (1966-1971)
  (1973), basketteur professionnel nigérian

Prénom 
 Adebayo Adedeji (1930)
 Adebayo Adéfarati (1931-2007)
 Adebayo Akinfenwa (1982)
 Adebayo Alao-Akala
 Adebayo Bolaji (1983)
 Adebayo Faleti (1930)
 Adebayo Lawal (1941)
 Adebayo Ogunlesi (1953)
 Adebayo Salami
 Adebayo Odusami (1998)

Références 

Prénom yoruba
Patronyme yoruba